Topoľovka (Eslovàquia), poble de la regió de Prešov, a Eslovàquia
 Topolovka (Rússia), poble de la província de Magadan, a Rússia